Eulengrund steht für:

 Eulengrund, ein Weiler von Baiersbronn im Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg, siehe Liste der Orte im Landkreis Freudenstadt
 Eulengrund, deutscher Name (1937–1945) der Ortschaft Krzanowitz der Gemeinde Groß Döbern, Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln
 Eulengrund, eine Weinlage in Schmachtenberg (Zeil am Main), siehe Liste der Weinorte in Franken
 Eulengrund (Radebeul), ein Nebental und eine Straße (Eulengrund (Straße in Radebeul)) im Rietzschkegrund in Radebeul, Sachsen
 Eulengrund, frühere Bezeichnung des Seidewitztales, siehe Seidewitz
 Eulengrund (Riesengebirge), ein altes Bergbaugebiet an der Plagnitz (poln. Płóknica) in der Nähe von Karpacz (Krummhübel)